Eriopygodes asiatica är en fjärilsart som beskrevs av Karl Schawerda 1938. Eriopygodes asiatica ingår i släktet Eriopygodes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
asiatica